Tour Championship 2020 – szesnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020, który został rozegrany w dniach 20–26 czerwca 2020 roku w Milton Keynes. Z powodu pandemii COVID-19 termin oraz miejsce rozgerania turnieju uległy zmianie. Pierwotnie miał się odbyć w dniach 17–22 marca 2020 roku w Llandudno. 

Była to druga edycja tego turnieju. Formuła zawodów to rozgrywki pomiędzy ośmioma najlepszymi zawodnikami w bieżącym sezonie 2019/2020. Udział w nim wzięli następujący snookerzyści: 
 Judd Trump (zwycięzca International Championship, World Open, Northern Ireland Open, German Masters, Coral Players Championship, Gibraltar Open, lider rankingu jednorocznego, lider światowego rankingu oraz aktualny mistrz świata), 
 Shaun Murphy (zwycięzca China Championship i Welsh Open), 
 Mark Selby (zwycięzca English Open i Scottish Open), 
 Neil Robertson (zwycięzca Champion of Champions, European Masters i Coral World Grand Prix), 
 Yan Bingtao (zwycięzca Riga Masters), 
 Mark Allen, 
 John Higgins (zwycięzca Pucharu Narodów), 
 Stephen Maguire (zwycięzca Pucharu Narodów). 
Firma Coral w sezonie 2019/2020 była sponsorem obecnego Coral Tour Championship 2020, a także Coral World Grand Prix oraz Coral Players Championship.

Nagrody pieniężne 
Zwycięzca: £ 150 000
Finalista: £ 60 000
Półfinalista: £ 40 000
Ćwierćfinalista: £ 20 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie 
Do turnieju zakwalifikowało się ośmiu zawodników zajmujących najwyższe miejsca na liście jednorocznej sezonu 2019/2020 uwzględniającej punkty do turnieju Gibraltar Open 2020 włącznie. Ding Junhui 11 czerwca ogłosił, że wycofuje się z turnieju. Jego miejsce w drabince zajął kolejny zawodnik z listy rankingowej, Stephen Maguire. Na podstawie tej samej listy zostało ustalone rozstawienie zawodników w rozgrywkach:

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 139, 135, 132, 117, 115, 111, 108, 103  Stephen Maguire
 135  Judd Trump
 131, 117, 116, 110, 100, 100  Shaun Murphy
 125, 107, 100  Mark Allen
 119, 105  Mark Selby
 103, 100  Neil Robertson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tour Championship 2020 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

2020 w snookerze
Rankingowe turnieje snookerowe
2020 w Anglii
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19
Sport w Milton Keynes